Ла Сируела има више значења:

 Ла Сируела (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сируела (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сируела (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сируела (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сируела (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сируела (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сируела (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику